Марко Тратар (; 20 мая 1974, Любляна) — словенский шахматист, гроссмейстер (2006).

В составе сборной Словении участник 4-х Олимпиад (1992, 1998, 2002 и 2006).

Таблица результатов

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 

 

Шахматисты Югославии
Шахматисты Словении